Witcher () может означать:

 «The Witcher» — компьютерная ролевая игра 2007 года.
 «The Witcher 2: Assassins of Kings» — компьютерная ролевая игра 2011 года.
 «The Witcher 3: Wild Hunt» — компьютерная ролевая игра 2015 года.
 «The Witcher: Rise of the White Wolf» — разрабатываемая компьютерная ролевая игра для PlayStation 3 и Xbox 360.
 «The Witcher: Versus» — браузерная онлайн-игра.
 «The Witcher: Crimson Trail» — игра для мобильных телефонов.

См. также 
 Ведьмак (значения)